

Geografia 
 Cantone di Saint-Mihiel – divisione amministrativa dell'Arrondissement di Commercy
 Saint-Mihiel – comune francese nel dipartimento della Mosa nella regione del Grand Est
 Rupt-devant-Saint-Mihiel – comune francese nel dipartimento della Mosa nella regione del Grand Est

Persone 
 Smaragdo di Saint-Mihiel – abate francese appartenente all'Ordine di San Benedetto

Altro 
 Battaglia di Saint-Mihiel – scontro avvenuto nel 1918 tra l'American Expeditionary Forces e la 5ª Armata tedesca